

Presentación previa 
La pareja formada por el australiano Rameez Junaid y el eslovaco Igor Zelenay fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja argentina Guido Andreozzi y Facundo Argüello fueron los campeones, derrotando en la final a la pareja formada por el canadiense Steven Diez y el español Enrique López-Pérez por 6–2, 6–2.

Cabezas de serie

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Como 2014